Проспект Ми́ра — одна из основных магистралей Великого Новгорода, главная магистраль Западного района.

Проходит от проспекта Корсунова до Нехинской улицы. Протяжённость — 2350 м.

Проспект появился в 1965 году. Название было утверждено решением Новгорисполкома 13 октября 1966 года.

По обеим сторонам проспекта Мира находятся к так называемые спальные районы. Застроен многоэтажными жилыми домами.

На проспекте также расположены: Новгородский театр для детей и молодёжи «Малый», музыкальная школа им. Чайковского, библиотечный центр «Читай-город», Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов по Новгородской области.

Транспорт   
Автобусы: 6, 15, 15 А, 15 АЦ,19, 22.

Троллейбусы: 1, 3.

Литература 
 Зайцев И. А., Кушнир, И. И. 1980. — С. 73—74

Ссылки 
 Проспект Мира\\Зайцев И. А., Кушнир, И. И. Улицы Новгорода: справочник. Лениздат, 1975

Мира